Basilica di San Bernardino – chiesa dell'Aquila
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Albenga
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Amantea
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Ardesio
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Asciano
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di sabbionara, frazione di Avio 
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Bergamo sita in via Pignolo
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Bergamo sita in via San Bernardino
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Busachi
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Busto Arsizio
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Casargo
 Chiesa di San Bernardino degli Osservanti – chiesa di Crema
 Chiesa di San Bernardino a Chieri
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Bondo frazione di Colzate
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di San Bernardino frazione di Novellara
 chiesa di san Bernardino – chiesa di Spiazzi frazione di Gromo
 Chiesa di San Bernardino – chiesa con convento di Ivrea
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Lallio
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Legnano
 Chiesa di San Bernardino –  ex chiesa cattolica ora adibita a sala consiliare a Malo
 Chiesa di San Bernardino alle Monache – chiesa di Milano
 Chiesa di San Bernardino alle Ossa – chiesa di Milano
 Chiesa di San Bernardino – chiesa nella frazione Bagnella di Omegna
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Pienza
 Chiesa di San Bernardino – ex chiesa di Pistoia
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Ponte Nossa
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Rimini
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Salò
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di San Fior
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Sesto Calende
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Sinalunga
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Sommariva del Bosco
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Triora
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Urbino
 Chiesa di San Bernardino – chiesa con convento di Verona
 Chiesa di San Bernardino − chiesa di Villa di Serio
 Chiesa di San Bernardino – santuario di Induno Olona
 Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco – chiesa di Chieri
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Cepino frazione di Sant'Omobono Terme
 Chiesa di San Bernardino – chiesa di Lizzola frazione di Valbondione
 Chiesa di San Bernardino – chiesa dia Semonte frazione di Vertova

Pagine correlate
 Chiesa di San Bernardino da Siena
 Convento di San Bernardino
 Monastero di San Bernardino
 Oratorio di San Bernardino